Сільє Нерґор (;  19 червня 1966, Стейнх'єр, Норвегія) — норвезька джазова співачка та композитор. Світову популярність здобула після випуску альбому «Скажи мені, куди ідеш» ().

Нерґор почала займатися музикою в 16 років. Її перший окрéмок (сингл) «Скажи мені, куди ідеш» став ув авангарді продаж у Японії, увійшов у десятку найкращих в Норвегії, Великій Британії тощо. Альбом співачки «З першим променем» (, 2001) — найкращий будь-коли продаваний норвезький альбом

Дискографія 
 Скажи мені, куди ідеш (, 1990);
 Сільє (, 1991);
 Корова на тракті (, 1995);
 Лист (, 1995);
 Із дому (, 1996);
 Пункт призначення (, 2000);
 З першим променем (, 2001);
 Нічна варта (, 2003);
 Морок смутку (, 2007);
 Тисяча правдивих історій (, 2009);
 Якби я могла загорнути цілунок (, 2010);
 Безхмарний (, 2012).

Примітки 

Норвезькі музиканти
Норвезькі співачки
Джазмени
Персоналії:Стейнх'єр